Tschnernikow ist der Familienname folgender Personen:

 Oleg Leonidowitsch Tschernikow (1936–2015), russischer Schachspieler
 Sergei Nikolajewitsch Tschernikow (1912–1987), russischer Mathematiker
 Walentin Tschernikow (1937–2002), sowjetischer Fechter

Tschnernikow steht außerdem für:
 Tschernikow, russischer Name des Ortes Tschornykiw

Siehe auch:
 Tschernigow
 Černíkov (Begriffsklärung)